O nome Kaemi (transliteração errônea para Gaemi), que significa formiga, em coreano, foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:
 Tempestade tropical Kaemi (2000) - tempestade tropical que atingiu o Vietnã que provocou 4 fatalidades na região da Indochina.
 Tufão Kaemi (2006) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2 que afetou as Filipinas e atingiu Taiwan e a China, provocando pelo menos 35 fatalidades.

Desambiguação